Phyllobothriidae är en familj av plattmaskar. Enligt Catalogue of Life ingår Phyllobothriidae i ordningen Tetraphyllidea, klassen Cestoda, fylumet plattmaskar och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen Eucestoda, klassen Neodermata, fylumet plattmaskar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Phyllobothriidae 16 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Plattmaskar
Phyllobothriidae